Доманівка — селище міського типу, Миколаївська область, Доманівський район
 Доманівка — село, Київська область, Іванківський район